Phascoliidae är en familj av stjärnmaskar. Phascoliidae ingår i ordningen Golfingiiformes, klassen Sipunculidea, fylumet stjärnmaskar och riket djur. I familjen Phascoliidae finns 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stjärnmaskar
Phascoliidae